.

Varianti
Maschili: Monoaldo, Monardo, Modoaldo
Ipocoristici: Naldo
Femminili: Monalda

Varianti in altre lingue
Germanico: Munuald, Monoald, Monald
Latino: Munaldus, Monaldus

Origine e diffusione
Deriva dal nome germanico Munuald; il secondo elemento che lo compone è senza dubbio wald ("potere", "dominio"), mentre il primo è più incerto; potrebbe essere mund, "protezione" oppure mun (o muni), di significato dibattuto, forse "pensiero", "volontà", "saggezza", "piacere" o "amabile". Tra le varie interpretazioni del nome si possono citare quindi "che domina con saggezza" oppure "re amabile". Altre fonti riportano invece come significato "uomo felice", ma senza fornire alcuna indicazione etimologica al riguardo.

Il suo uso in Italia, , è documentato a partire dall'VIII secolo, in forme latinizzate quali Munaldus e Monaldus; ad oggi è sostenuto dal culto verso il beato Monaldo da Ancona, martire in Armenia, ma il suo uso è comunque estremamente raro; si ritrova maggiormente accentrato in Toscana, in Umbria e sporadicamente nelle Marche (dove viene ricordato anche un abate bavarese che morì sempre ad Ancona nel XIII secolo).

Onomastico
L'onomastico si può festeggiare il 15 marzo in memoria del beato Monaldo da Ancona, missionario francescano, martire ad Arzenga in Armenia, oppure il 9 novembre in ricordo del beato Monaldo da Capodistria, frate francescano.

Persone

Monaldo da Ancona, religioso italiano del XIII secolo
Monaldo da Capodistria, religioso istriano del XIII secolo
Monaldo Leopardi, filosofo, politico e letterato italiano, padre di Giacomo Leopardi

Varianti
Monoaldo, vescovo italiano

Note

Bibliografia

Altri progetti

Prenomi di origine germanica